Mano de león es el nombre por el que se conoce a las siguientes plantas:
 el nombre común de la planta Bocconia arborea;
 el nombre común de la planta Bomarea ovallei - Garra de león;
 el nombre común de la planta Chiranthodendron pentadactylon - Árbol de las manitas;
 el nombre común de la planta Dorstenia contrajerva; o
 el nombre común de la planta '''''Geranium seemannii.